osoby noszące nazwisko Potrzebowski:
 Edmund Potrzebowski – polski lekkoatleta średniodystansowiec i trener lekkoatletyczny
 Jerzy Potrzebowski – polski malarz
 Stanisław Potrzebowski – polski historyk, założyciel i naczelnik związku wyznaniowego Rodzima Wiara